Несви́жский переу́лок — улица в центре Москвы в Хамовниках между улицей Льва Толстого и переулком Хользунова.

Происхождение названия 
Существуют две версии происхождения названия. По одной переулок назван по фамилии домовладельца княза Несвицкого (позже искажённой), по другой по Несвижскому гренадерскому полку, стоявшему в Хамовнических казармах, вдоль которых проходит этот переулок. Несвиж — город бывшей Минской губернии.

Описание 
Несвижский переулок начинается от улицы Льва Толстого, проходит на юго-запад параллельно Комсомольскому проспекту, слева от него отходит Ксеньинский переулок, соединяющий его с Комсомольским проспектом, затем справа — Языковский, заканчивается на переулке Хользунова.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 3 — Ксеньинский приют (1899, архитектор Н. Е. Марков; 1902, архитектор В. Ф. Жигардлович), химический факультет МПГУ, библиотека МПГУ, филиал № 3;
 Хамовнические казармы
По чётной стороне:
 № 6 — жилой дом. Здесь жила актриса Инна Ульянова.
 № 14 — жилой дом. Здесь в последние годы жизни жил советский государственный и партийный деятель Б. Е. Щербина.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема Несвижского переулка 

Переулки Москвы